Club athlétique Brive est un nom de club sportif notamment porté par :
 Club athlétique Brive Corrèze Limousin, club de rugby à XV ;
 Club athlétique Brive Corrèze Volley, club de volley-ball ;
 Club athlétique briviste, club omnisports.